Krčić est un toponyme qui peut désigner :
le Krčić, une rivière de Croatie, affluent de la Krka ;
Krčić, une localité de Croatie.